Birmingham Botanical Gardens steht für:

 Birmingham Botanical Gardens (Großbritannien), botanischer Garten in Birmingham, Großbritannien
 Birmingham Botanical Gardens (Vereinigte Staaten), botanischer Garten in Birmingham, Alabama, Vereinigte Staaten